zatoka – część brzegu zbiornika wodnego

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zatoka – część miasta Miłomłyn
 Zatoka – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia

Miejscowości na Ukrainie 
 Zatoka – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego Ukrainy
 Zatoka – osiedle typu miejskiego na Ukrainie

Biologia 
 zatoki nosowe 
 zatoka szczękowa
 zatoka sitowa
 zatoka czołowa
 zatoka klinowa

Drogownictwo 
 zatoka autobusowa lub przystankowa
 zatoka parkingowa
 zatoka awaryjna

Inne 
 Zatoka – sieć supermarketów w północnej Polsce
 Zatoka Braniewo – polski klub piłkarski w Braniewie
MOS ZATOKA – Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka” w Braniewie